Bani Walid (stad), een Libische stad
 Bani Walid (gemeente), tot 2007 een gemeente van Libië